Сохачев:

 Сохачев — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Сохачевский повят. 
 Сохачев — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сохачевский повят, Мазовецкое воеводство.